Il doppio del torneo di tennis US Indoors 1982, facente parte del WTA Tour 1982, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Wendy Turnbull che hanno battuto in finale Barbara Potter e Sharon Walsh 3–6, 7–6, 6–4.

Teste di serie 

 Barbara Potter /  Sharon Walsh (finale)
 Rosie Casals /  Wendy Turnbull (Campionesse)

 Billie Jean King /  Pam Shriver (semifinali)
 Alycia Moulton /  Paula Smith (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

US Indoors 1982